Per kan syfta på:

 Per, ett förnamn
 Per (musikgrupp)

Geografiska platser

Antarktis 

 Per Rock, ö,

Italien 

 Pero, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano,

Ungern 

 Pér, ort, Győr-Moson-Sopron, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar